

Geografia 

 Oakmont, Contea di Montgomery, Maryland
 Oakmont, un borough della Pennsylvania
 Oakmont, un'area non incorporata della Virginia Occidentale